Aleucanitis é um gênero de traça pertencente à família Arctiidae.

Espécies 

 Aleucanitis aberrans
 Aleucanitis aksuensis
 Aleucanitis albofasciata
 Aleucanitis angustifasciata
 Aleucanitis antiqua
 Aleucanitis astrida
 Aleucanitis austera
 Aleucanitis baigakumensis
 Aleucanitis cailino
 Aleucanitis calamiodes
 Aleucanitis caspica
 Aleucanitis catocalis
 Aleucanitis caucasica
 Aleucanitis caylino
 Aleucanitis clara
 Aleucanitis clarior
 Aleucanitis coenobita
 Aleucanitis flexuosa
 Aleucanitis grumi
 Aleucanitis habibazel
 Aleucanitis herzi
 Aleucanitis hyblaeoides
 Aleucanitis indecora
 Aleucanitis inepta
 Aleucanitis judaica
 Aleucanitis kusnezovi
 Aleucanitis langi
 Aleucanitis medialba
 Aleucanitis mesoleuca
 Aleucanitis mongolica
 Aleucanitis nephelostola
 Aleucanitis obscura
 Aleucanitis obscurata
 Aleucanitis pamira
 Aleucanitis philippina
 Aleucanitis reducta
 Aleucanitis saisani
 Aleucanitis scolopax
 Aleucanitis sculpta
 Aleucanitis sequax
 Aleucanitis sesquilina
 Aleucanitis singularis
 Aleucanitis sinuosa
 Aleucanitis stuebeli
 Aleucanitis tenera
 Aleucanitis tincta

Bibliografia 
 Bates DL, Fenton MB (1990) Aposematism or startle? Predators learn their responses to the defenses of prey. Can J Zool 68:49–52
 Dunning DC, Krüger M (1995) Aposematic sounds in African moths. Biotropica 27:227–231
 Dunning DC, Acharya L, Merriman CB, Ferro LD (1992) Interactions between bats and arctiid moths. Can J Zool 70:2218–2223
 Fullard JH, Fenton MB, Simmons JA (1979) Jamming bat echolocation: the clicks of arctiid moths. Can J Zool 57:647–649
 William Conner (ed.). (2009). Tiger moths and woolly bears : behavior, ecology, and evolution of the Arctiidae. Oxford University Press: New York. ISBN 9780195327373

Ligações externas 
 Natural History Museum - Lepidoptera - catálogo de nomes genéricos

Arctiidae